Солнцестояние:
 Солнцестояние — момент пересечения центром Солнца точек эклиптики, наиболее удаленных от экватора небесной сферы.
 «Солнцестояние» — американский фильм режиссёра Дэниэла Мирика, вышедший в 2008 году.
 «Солнцестояние» — американский фильм режиссёра Ари Астера, вышедший в 2019 году.
 «Солнцестояние» — наступательная операция немецких войск против Красной Армии в феврале 1945 года в Померании во время Второй мировой войны.

См. также 

 Солнцеворот (значения)
 Зимнее солнцестояние
 Летнее солнцестояние